Worms 3 () — видеоигра серии Worms в жанрах артиллерия и пошаговая стратегия, разработанная и изданная компанией Team17 для платформ Android 28 мая 2014, iOS 8 августа 2013 и MacOS 3 июня 2014 года. В 2014 году игра была портирована на мобильные устройства через Google Play. Официальным локализатором в России выступила компания «Бука».

Игровой процесс 
Игроку даются различные оружия, необходимые для победы над вражескими червями. Сюжетная кампания состоит из 27 миссий в одиночном режиме на четырёх локациях: Пляж, Кошмарный, Коралловый и Канализация.

Worms 3 — первая игра из серии Worms, в которой есть режим карты, который позволяет игроку изменять ход действий после каждого хода. Есть 41 карта, которые нужно собирать, купив или открыв игровые награды. Также есть четыре класса червей, появившихся в Worms Revolution, и новое оружие.

Доступны однопользовательский и онлайн-режимы, а также Bodycount — новый режим, который который позволяет игроку побить рекорд своего оппонента по количеству убитых червей.

Оценки и мнения 

На Metacritic средняя оценка составляет 74/100.

GameMaster дал игре 90/100, положительно оценив новый игровой режим. Скотт Николс из Digital Spy дал игре 4/5, в то же время заявил, что игра не была новаторской для серии, но положительно отзывался о многопользовательском режиме. Гарри Слейтер из Pocket Gamer также оценил игру в 4/5, хорошо прокомментировал однопользовательский и многопользовательский режимы. Обозреватель из Gamezebo Джо Джаксо также дал игре 4/5. Джон Бердфорд из Modojo всё также дал игре 4/5, заявив, что игра исказила сложившийся игровой процесс серии Worws. Он отметил плохую производительность и отсутствие игровых настроек. Apple’N’Apps дали игре низкую оценку 1/5.

Примечания 

Игры для iOS
Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для macOS
Игры для Android
Worms
Компьютерные игры, локализованные «Букой»